Mitterhorn (Loferer Steinberge) - berg in de Loferer Steinberge in Oostenrijk
 Mitterhorn (Berchtesgadener Alpen) - berg in de Berchtesgadener Alpen in Oostenrijk
 Mitterhorn (Leoganger Steinbergen) - berg in de Leoganger Steinbergen in Oostenrijk

Zie ook
 Matterhorn - berg op de grens van Zwitserland en Italië